День работника судебной системы Кыргызстана (кирг. Кыргыз Республикасынын сот системасы кызматкеринин күнү) - профессиональный праздник всех работников государственных органов республики осуществляющих правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, административных, гражданских и иных категорий дел в установленном законом Киргизии  процессуальном порядке. «День работника судебной системы» отмечается в Кыргызстане ежегодно, 5 марта.

Впервые этот профессиональный праздник отмечался в Киргизии в 2005 году, согласно постановлению правительства Кыргызской Республики № 387 от 26 мая 2004 года, которое предписывало отмечать «Кыргыз Республикасынын сот системасы кызматкеринин күнү» каждый год, 5 марта. Правительство Республики Киргизия установила этот день, как дань признательности работникам судебной системы государства за их огромный вклад в развитие конституционных основ, обеспечение условий для соблюдения законности и охраны прав и свобод личности.

Однако, руководство Киргизии не собирается останавливаться на достигнутом. 25 апреля 2008 года президент Киргизии Курманбек Бакиев на VI съезде судей республики состоявшемся в Большом зале Дома Правительства сказал следующее:
«Если правовое сознание, правовая культура, культура поведения судей останется на прежнем уровне, то судебная реформа не достигнет своих целей.  Только изменив собственное сознание можно изменить существующее положение вещей, следовательно, изменить культуру поведения судей и всех участников судебного процесса, способствовать бережному, ответственному отношению к своей работе. Только тогда мы сможем говорить о состоявшейся судебной реформе, о справедливом, беспристрастном суде, где каждый сможет защитить свои права».

День работника судебной системы Кыргызстана не является нерабочим днём.

Примечания

Ссылки 
 Курманбек Бакиев: отправление правосудия всегда должна быть объектом самого пристального внимания как со стороны руководства судебной власти, так и со стороны государства в целом.

Праздники 5 марта
Суд
Суд
Суд